Carnival Corporation & plc
Kia Carnival

Veja também
Carnaval

Desambiguação